Saucke ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Saucke (1920–2014), deutsche Fernsehredakteurin
 Hellmut Saucke (1934–2013), deutscher Buchhändler und Verleger
 Kurt Saucke (1895–1970), deutscher Buchhändler und Verleger